Тейлор Гілл () — повне англомовне ім'я.

Відомі носії:

 Тейлор Гілл (атлетка) — спринтерка з Британських Віргінських Островів
 Тейлор Гілл (бейсболістка) — бейсболістка зі США
 Тейлор Гілл (модель) — модель зі США

Див. також 
 Гілл (значення)